Cheiroglossa är ett släkte av låsbräkenväxter. Cheiroglossa ingår i familjen låsbräkenväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Låsbräkenväxter
Cheiroglossa